L'Épine (Hautes-Alpes)
 L'Épine (Marne)
 L'Épine (Vendée)
ook:
 L'Épine-aux-Bois, Aisne